Cet article liste les abbayes cisterciennes actives ou ayant existé sur le territoire français actuel. Ces abbayes ont appartenu, à différentes époques, à des ordres ou des congrégations ou des groupements dits « cisterciens ».

Il s'agit tout d'abord de lordre cistercien, c'est-à-dire des cisterciens de la primitive observance, à partir de 1098 et de la fondation de Cîteaux par Robert de Molesme, puis de la commune observance après les réformes du .

On qualifie aussi des cisterciens la congrégation de Notre-Dame des Feuillants (1562-1791) (feuillants et feuillantines), à partir de 1562 et de la réforme de l'abbaye des Feuillants par Jean de La Barrière. Les bernardines réformées de Savoie et Dauphiné, fondées en 1602 par François de Sales, sont elles aussi des cisterciennes, ainsi que les bernardines d'Esquermes.

Enfin, lordre cistercien de la Stricte Observance, ou à ses débuts de « l'Étroite Observance », correspond aux moines et aux moniales dits trappistes et trapppistines, dont la création remonte à la Réforme de la Trappe en 1660 par Armand Jean Le Bouthillier de Rancé. Cette branche, à la suite de l'exil provoqué par la Révolution française, et des réformes menées par Augustin de Lestrange, fut elle-même subdivisée en deux de 1815 à 1898, avant d'être réunie.

Légende 
Les dates indiquées entre parenthèses correspondent au début et à la fin du statut d'abbaye cistercienne, mais ne coïncident pas obligatoirement avec la création et avec la disparition du monastère.
 
Les abbayes cisterciennes actuellement actives sont signalées en caractères gras, avec une couleur de fond plus marquée.

Ne figurent pas dans cette liste les prieurés conventuels ou les prieurés simples dépendant des abbayes citées.

Liste

À vérifier 

Sources documentaires :
 Abbaye de la Font de Nîmes : Contre-réforme et réforme catholique en Bas-Languedoc au XVIIème siècle: le diocèse de Nîmes de 1598 à 1694, Robert Sauzet, Nauwelaerts ; Paris : diffusion Vander-Oyez, 1979 - 527 pages
 Dictionnaire des Abbayes et Monasteres, ou Histoire des Etablissements ... Troisième et dernière encyclopédie théologique, par l'Abbé Migne

Bibliographie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 

France
cisterciennes